Erman puede referirse a:

 Adolf Erman
 Antonio Erman González
 Georg Adolf Erman
 Paul Erman

 el Abedul de Erman ()